

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 10000 m prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati su iskazani u minutama.

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini 10000 m prikazane su u sljedećoj tablici:

Atletske dugoprugaške utrke na Olimpijskim igrama